Барсук — многозначный термин, может означать:

 Барсук (Meles meles) — хищное млекопитающее семейства куньих.
 Американский барсук (Taxidea taxus) — хищное млекопитающее семейства куньих.
 Лысый барсук (Mellivora capensis) — вид из семейства куньих, обитающий в Африке и в Азии.

Известные носители 
 Барсук, Анастасия Геннадьевна (в девичестве: Васина, род. 1987) — российская волейболистка.
 Барсук, Владимир Алексеевич (род. 1939) — советский журналист, киносценарист.
 Барсук, Дмитрий Николаевич (род. 1980) — российский волейболист.

Составные фамилии 
 Барсук-Моисеев, Фома Иванович (1768—1811) — российский врач, экстраординарный профессор, доктор медицины.

Топонимы

Реки 
 Барсук (приток Ишима) — в Тюменской области.
 Барсук (приток Ницы)
 Барсук (приток Окунайки) — в Иркутской области
 Барсук (приток Ика) — в Башкортостане
 Барсук (приток Метева) — в Башкортостане
 Барсук (приток Нюгмаса) — в Архангельской области
 Барсук (приток Джайканги) — в Якутии
 Барсук (приток Ельни) — в Брянской области

Населённые пункты 
 Барсук — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Барсук — посёлок в городе Междуреченск Кемеровской области.

Техника и вооружение 
 АЕК-999 «Барсук» — российский единый пулемёт на основе ПКМ производства Ковровского механического завода.
 ТОЗ-101 «Барсук» — российский газовый револьвер производства Тульского оружейного завода.
 «Барсук» — первая колесная БМП в мире, производства ЮАР.
 «Барсук» (Badger Armoured Engineering Vehicle) — бронированная инженерная машина на базе танка «леопард».
 «Барсук» — российский подвижный узел связи на шасси УАЗ-3159.

См. также 
 
 
  — топоним

Примечания